Thiago Monteiro era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Nicolas Moreno de Alboran ha sconfitto Matheus Pucinelli de Almeida con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Nuno Borges (secondo turno)
  Carlos Taberner (quarti di finale)
  Franco Agamenone (primo turno)
  Alexandre Müller (secondo turno)

  Manuel Guinard (secondo turno) 
  Vít Kopřiva (primo turno) 
  Alexander Shevchenko (quarti di finale) 
  Benoît Paire (secondo turno, ritirato)

Qualificati 

  Imanol López Morillo (primo turno)
  Nicolas Moreno de Alboran (campione)
  Ugo Blanchet (primo turno)

  Jeremy Jahn (primo turno) 
  Pablo Llamas Ruiz (quarti di finale) 
  Javier Barranco Cosano (quarti di finale)

Lucky loser 

  Duje Ajduković (primo turno)

Wildcard 

  Pedro Araújo (primo turno)
  Gonçalo Oliveira (secondo turno, ritirato)

  Duarte Vale (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Braga Open 2022